Яковлівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Яковлівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Яковлівська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Яковлівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район
 Яковлівська сільська рада — Харківська область, Харківський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України